Generaal-vlieger Heije Schaper
 Hennie Schaper
 Herman Schaper